Ми́ми Диве́ни (; родилась 31 августа 1991 года) — британская актриса театра, кино и телевидения зимбабвийского происхождения. Наиболее известна по роли Тилли Броклесс в телесериале «Мистер Селфридж» и Фрингильи Виго в сериале «Ведьмак».

Биография и карьера 
Мими Дивени родилась 31 августа 1991 года. Она начала сниматься в кино в 2012 году. Участвовала в таких сериалах, как «Доктор Кто» и «Мистер Селфридж», в фильме «Тарзан. Легенда» и др. В 2019 году Дивени сыграла роль Фрингильи Виго в первом сезоне сериала «Ведьмак» от американской компании Netflix. Выбор на эту роль темнокожей актрисы не всем показался обоснованным. В тексте Сапковского нет указаний на цвет кожи Фрингильи, но критики обращают внимание на эпизод, в котором Геральт случайно назвал этого персонажа именем Йеннифэр (это может показывать, что две женщины обладали однотипной внешностью), а также на сцену, в которой Фрингилья была «бледна, как смерть».

Примечания

Ссылки